Second Coming () — американская рок-группа из Сиэтла.

История 
В состав рок-группы «Second Coming», основанной в начале 90-х годов, вошли  (бас-гитара),  (ударные, перкуссия),  (гитара) и  (вокал, ритм-гитара). Баколас и Бергстрём ранее играли в глэм-группе Alice N' Chains вместе с Лейном Стэйли, Дадли Таф пришёл из , а Трэвис Брахт — из Peace and Silence. Звучание группы напоминало прочие популярные сиэтлские группы девяностых, такие как Alice in Chains и Soundgarden.

Группа выпустила несколько релизов на независимых лейблах, после чего сумела подписать контракт с Capitol Records и выпустить одноимённый альбом. Перед выходом пластинки Second Coming приняли участие в концертном туре на разогреве у Monster Magnet.

Впоследствии Эрик Снайдер заменил гитариста Дадли Тафта. Группа продолжала гастролировать и записывать новый материал. В 2002 году вышел мини-альбом Acoustic, а годом позже полноценный студийный альбом 13.

Дискография 
 Альбомы
 1995 — 
 1998 — 
 2003 — 

 Синглы и мини-альбомы
 2003 — Acoustic

Состав

Последний состав 
 Джонни Баколас — бас-гитара
 Джеймс Бергстром — ударные
 Трэвис Брахт — вокал
 Эрик Снайдер — гитара

Бывшие участники 
 Джесси Холт — гитара, вокал
 Рон Холт — бас-гитара, вокал, клавишные
 Stamatina — клавишные
 Дэвис Мартин — клавишные, перкуссия
 Марк Нельсон — ритм-гитара
 Дадли Тафт — гитара

Примечания 

Музыкальные коллективы из Сиэтла
Группы постгранжа из США
Гранж-группы